Токвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Токвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш

Персоналії 
 Алексіс де Токвіль — французький державний діяч, філософ, суспільствознавець.